Монтіньї́-ле-Конде́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монтіньї-ле-Конде на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-ле-Конде на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена